Demarco o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Antonio DeMarco o Antonio de Marco Soto (1986-), boxeador profesional mexicano.
 Hugo Demarco (1932-1995), pintor cinético y escultor francés de origen argentino.
 Héctor Demarco (1936-2010, jugador de fútbol uruguayo.
 Mac DeMarco (1990-), cantante, escritor, multinstrumentista y productor canadiense.
 Mariella Demarco (?-), abogada y política uruguaya (militante del Partido Independiente de Uruguay).
 Nelson Demarco o Nelson Walter Demarco Riccardi (1925-2009), jugador de baloncesto uruguayo, que obtuvo dos medallas de bronce olímpicas con Uruguay, en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956.

Cinematografía 
 Don Juan DeMarco, película estadounidense de 1995, producida por Francis Ford Coppola, y dirigida por Jeremy Leven.